Threat é uma banda brasileira de groove metal formada na cidade de São Paulo no ano de 2001. A banda cresceu em popularidade no ano de 2008, logo após o lançamento do primeiro álbum, Heaven to Overthrow, quando participou do Maquinaria Rock Fest ao lado de nomes como Suicidal Tendencies, Biohazard, Misfits, Sepultura, Korzus e Ratos de Porão. No mesmo ano, abriu os shows do ex-vocalista da banda Anthrax, Joey Belladonna e foi até a Alemanha representar o Brasil no Wacken Open Air.. Em 2011 a banda tocou com a banda americana Machine Head fazendo o lançamento do video da música "Revolution" do album Overcome. Em 2012 além do cd gravaram também o vídeo da música "Call to Arms".

Formação atual
 Rogério Wecko - guitarra e vocal
 Guilherme Menossi - vocal
 Fabio Romero - baixo e vocal
 André Curci - guitarra
 Guilherme Gaspar - bateria

Discografia
Álbuns de estúdio
 Heaven to Overthrow - 2007
 Overcome - 2012
EPs
 Threat Especial Edition EP - 2003
 Headswitchraft - 2005
 Unbroken - 2009
 Unstoppable - 2015
Demo
 Threat - 2002

Ligações externas
Site oficial  / 

Bandas da cidade de São Paulo
Bandas de groove metal
Bandas formadas em 2001
Bandas de heavy metal do Brasil